Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Andrés Molteni e Horacio Zeballos hanno sconfitto Johan Brunström e Andreas Siljeström con il punteggio 7-62, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
  Robert Lindstedt /  Mate Pavić (primo turno)

<li> Eric Butorac /  Samuel Groth (ritirati)
<li> Jonathan Erlich /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)

Alternate 

  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse (primo turno)

<li> Thiago Monteiro /  Yoshihito Nishioka (primo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks /  Zack Kennedy (quarti di finale)

<li> James Frawley /  Nick Kyrgios (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2016
ATP World Tour 2016